Paraglomeraceae är en familj av svampar. Paraglomeraceae ingår i ordningen Paraglomerales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Paraglomeraceae